Belene (în ) se poate referi la:

Belene, un oraș din comuna Belene, regiunea Plevna, Bulgaria
Comuna Belene, Plevna, o comună în regiunea Plevna, Bulgaria
Insula Belene, o insulă bulgărească de pe Dunăre
, un golfuleț din Antarctica
, un lagăr de concentrare din Bulgaria
, o centrala nucleară din Bulgaria, situată la 3 km de orașul Belene și la 11 km de Sviștov, în regiunea Plevna

Toponime bulgărești